Александр Иванович Тараканов — советский военный деятель, генерал-лейтенант авиации.

Биография 
Родился в 1935 году в деревне Патерево. Член КПСС.

С 1953 года — на военной службе, общественной и политической работе. В 1953—1992 гг. — выпускник Балашовского военного авиационного училища летчиков, служил в Дальней авиации, выпускник 29-х Центральных курсов подготовки летного состава Дальней авиации, выпускник Военно-воздушной академии в Монино, командир эскадрильи, полка, дивизии, выпускник Военной академии Генерального штаба, командир тяжелобомбардировочного корпуса, командующий 46-й воздушной армией Верховного главнокомандования, начальник командного факультета Военно-воздушной академии им. Ю. А. Гагарина.

Делегат XXVII съезда КПСС.

Живёт в Москве.

Ссылки 
 Тараканов
 

Командующие армиями ВВС и ПВО
Генерал-лейтенанты авиации (СССР)
Делегаты XXVII съезда КПСС